Dmitrijevka (Altaj) - dorp in de Russische republiek Altaj
 Dmitrijevka (Astrachan) - dorp in de Russische oblast Astrachan
 Dmitrijevka (Brjansk) - dorp in de Russische oblast Brjansk
 Dmitrijevka (Chakassië) - dorp in de Russische republiek Chakassië
 Dmitrijevka (Ivanovo) - dorp in de Russische oblast Ivanovo
 Dmitrijevka (Kaliningrad) - posjolok in de Russische oblast Kaliningrad
 Dmitrijevka (Kaloega) - dorp in de Russische oblast Kaloega
 Dmitrijevka (Kirov) - dorp in de Russische oblast Kirov
 Dmitrijevka (district Fatezjski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Dmitrijevka (district Kastorenski) - choetor in de Russische oblast Koersk
 Dmitrijevka (district Oktjabrski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Dmitrijevka (district Timski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Dmitrijevka (district Zolotoechinski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Dmitrijevka (Moskou) - dorp in de Russische oblast Moskou
 Dmitrijevka (Perm) - dorp in de Russische kraj Perm
 Dmitrijevka (Primorje) - dorp in de Russische kraj Primorje
 Dmitrijevka (Tjoemen) - dorp in de Russische oblast Tjoemen
 Dmitrijevka (Tsjoevasjië) - dorp in de Russische republiek Tsjoevasjië
 Dmitrijevka (Oedmoertië) - dorp in de Russische republiek Oedmoertië
 Dmitrijevka (Vladimir) - dorp in de Russische oblast Vladimir